Ловци на змајеве се може односити на:
Ловци на змајеве, дугометражни анимирани филм из 2008.
Ловци на змајеве, цртана серија из 2006.